Dorf (le mot allemand signifiant « village ») peut faire référence à :

Toponyme 
 Dorf, commune suisse du canton de Zurich ;
 Dorf an der Pram, commune autrichienne du district de Schärding, en Haute-Autriche ;
 Dorf im Bohnental, quartier de la commune allemande de Schmelz, en Sarre ;
 Neudorf, quartier de la ville de Strasbourg, en Alsace ;

Patronyme 
 Shel Dorf, spécialiste de la bande dessinée américain.

Divers 
 Dorf, chaîne de télévision associative locale à Linz, Autriche.

Homonymie de toponyme